Барио Сан Антонио има више значења:

 Барио Сан Антонио, Круз Монте (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Барио Сан Антонио (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Сан Антонио (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Антонио (Асунсион Кујотепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио (Сан Пабло Уистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио, Ел Запоте (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Антонио, Сан Бартоло (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио Сан Антонио (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику